Византийские династии армянского происхождения — аристократические семейства Византийской империи, чьё армянское происхождение может быть установлено с достаточно высокой степенью уверенности. К числу таких семейств также относят Македонскую династию, правившую в IX—XI веках. Также армянское происхождение имели многочисленные другие византийские аристократические роды, среди которых Лакапины, Куркуасы, Гаврасы, Заутцы и многие другие, чьи представители занимали высокие гражданские и военные должности.

Династии XI—XII веков 
Для периода XI—XII веков исследование аристократических семейств армянского происхождения предпринял А. П. Каждан. Согласно его классификации, можно выделить три категории таких семейств: те, чьё армянское происхождение бесспорно, семьи армяно-ивирские и прочие семьи, для которых происхождение установить затруднительно.

Достоверно армянские

Армяно-ивирские

Семьи предположительно армянского происхождения

Примечания

Литература